Вибия Матидия или Матидия Младша (; * 85; † след 161) е римска аристократка, роднина на римски императори. Днешното село Matigge в Италия носи нейното име.

Биография 
Дъщеря е на Салонина Матидия и втория ѝ съпруг аристократа Луций Миндий. Майка ѝ е дъщеря на Улпия Марциана и племенница на император Траян. Баща ѝ умира през умира през 85 г. и майка ѝ се омъжва за Луций Скрибоний Либон Рупилий Фруги Бон, който умира през 117 г.

По-малка полусестра е на римската императрица Вибия Сабина (от първия брак на майка ѝ с Луций Вибий Сабин). Нейните по-малки полусестри са Рупилия Фаустина и Рупилия Ания.

Тя живее с майка си и сестрите си при Траян, жена му Помпея Плотина и новия ѝ баща. Римският император Адриан е неин трети братовчед.

Матидия Младша не се омъжва.

Външни препратки 
 Marble Portrait of Mindia Matidia
 Marble Head of Mindia Matidia
 Facts on File: A to Z of Ancient Greek and Roman Women: Matidia the Younger
 www.comunemonteargentario.it 

Жени от Древен Рим
Нерво-Траянова династия